GCD est un sigle qui peut désigner :
 Grand Central Dispatch, une technologie développée par Apple pour optimiser la prise en charge des processeurs multi-cœurs ;
 Grand Comics Database (en français, Grande base de données de la bande dessinée), une base de données en ligne visant à répertorier l'ensemble des bandes dessinées publiées dans le monde ;
 Global Cities Dialogue, une association internationale regroupant des maires et des hauts représentants politiques.
 Greatest common divisor, nom anglais du PGCD.